Varnum ist der Familienname folgender Personen:

 James Mitchell Varnum (1748–1789), US-amerikanischer General im Unabhängigkeitskrieg
 John Varnum (1778–1836), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Bradley Varnum (1751–1821), US-amerikanischer Politiker